

Onomastica 
 Jack – nome proprio di persona inglese, maschile o femminile

Cinema 
 Jack – cortometraggio del 1916 diretto da Frank Borzage
 Jack – film del 1996 diretto da Francis Ford Coppola 
 Jack – film TV del 2004 diretto da Lee Rose
 Jack – film TV del 2013 diretto da Jeff Woolnough
 Jack – film del 2014 diretto da Edward Berger
 Jack – film del 2015 diretto da Elisabeth Scharang

Fumetti e manga 
 Jack – webcomic
 Jack – protagonista del webcomic omonimo
 Jack – personaggio del fumetto Next Men
 Jack – personaggio del manga e anime One Piece

Persone 
 Alfred Jäck – calciatore svizzero
 Joachim Heinrich Jäck – religioso, bibliotecario e storico tedesco
 Regina-Elisabeth Jäck – politica tedesca

Videogiochi 
 Jack – personaggio della serie di videogiochi Tekken
 Jack – personaggio della serie di videogiochi Mass Effect

Musica 
 Jack – album di John Farnham del 2010

Televisione 
 Jack - serie televisiva

Altro 
 Jack – mensile del gruppo Arnoldo Mondadori Editore
 JACK Audio Connection Kit – server audio
 Jack (o Fante) – carta da gioco
 Jack – connettore elettrico usato generalmente per trasportare segnali audio e di controllo in bassa tensione
 Jack – altro nome della bandiera di bompresso

Altri progetti